Luisa Sofía de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg (Kiel, 8 de abril de 1866-Bad Nauheim, 28 de abril de 1952) fue una hija del duque Federico VIII de Schleswig-Holstein y de la princesa Adelaida de Hohenlohe-Langenburg.

Familia 
Luisa fue el sexto vástago y tercera hija del duque Federico VIII de Schleswig-Holstein y su esposa, la princesa Adelaida de Hohenlohe-Langenburg. Era una hermana menor de Augusta Victoria, emperatriz de Alemania, y del duque Ernesto Gunter de Schleswig-Holstein.

Los abuelos paternos eran el duque Cristián Augusto II de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg y Luisa Sofía, condesa de Danneskiold-Samsøe. Sus abuelos maternos eran el príncipe Ernesto I de Hohenlohe-Langenburg y la princesa Feodora de Leiningen. Feodora era media hermana de la reina Victoria del Reino Unido.

Matrimonio y descendencia 
El 24 de junio de 1889, Luisa contrajo matrimonio con el príncipe Federico Leopoldo de Prusia. Él era el hijo más joven y único varón del príncipe Federico Carlos de Prusia y de la princesa María Ana de Anhalt-Dessau, y era un bisnieto del rey Federico Guillermo III de Prusia. La decisión de casarse parecía confirmar que los viejos recelos podían olvidarse (el padre del novio, el príncipe Federico Carlos, había sido instrumental en la victoria prusiana contra Dinamarca sobre Schleswig-Holstein en la segunda guerra de Schleswig).

La boda fue un gran acontecimiento que tuvo lugar en el Palacio de Charlottenburg en Berlín. Muchas figuras reales atendieron, entre ellos el cuñado de Luisa, el emperador Guillermo II, y el rey Jorge I de Grecia. La pareja tuvo cuatro hijos:

 Victoria Margarita (17 de abril de 1890-9 de septiembre de 1923), desposó al príncipe Enrique XXXIII de Reuss-Köstritz el 17 de mayo de 1913 y se divorciaron en 1922. Tuvieron dos hijos.
 Federico Segismundo (17 de diciembre de 1891-6 de julio de 1927), desposó a la princesa María Luisa de Schaumburg-Lippe (una hija de la princesa Luisa de Dinamarca) el 27 de abril de 1916. Tuvieron dos hijos.
 Federico Carlos (6 de abril de 1893-6 de abril de 1917), medallista olímpico para el equipo alemán de hípica; murió en la Primera Guerra Mundial.
 Federico Leopoldo (27 de agosto de 1895-27 de noviembre de 1959).

Luisa tuvo varias experiencias que la pusieron al borde de la muerte. En 1896, Luisa y una de sus damas rompieron el hielo mientras patinaban cerca del Palacio de Glienicke en Potsdam. Aunque fueron rescatadas, el príncipe Federico fue reprendido por Guillermo II de Alemania y fue puesto bajo arresto en su habitación durante dos semanas. Guillermo era el cuñado de Luisa, y según una fuente, aparentemente, el príncipe Federico fue reprendido por su indiferencia en el trato hacia su mujer. Al año siguiente, Luisa resbaló de su silla de montar mientras montaba un caballo, y fue arrastrada cierta distancia por el camino. Finalmente fue rescatada por su marido y un aide-de-camp.

Luisa a menudo representó a su hermana la emperatriz en eventos sociales y visitas a hospitales. Tuvo que afrontar varias tragedias personales, ya que tres de sus hijos murieron jóvenes; Federico Carlos murió de sus heridas en la Primera Guerra Mundial en 1917, Victoria murió de gripe en 1923, y Federico Segismundo murió después de caer de su caballo en 1927. La propia Luisa murió el 28 de abril de 1952, a la edad de 86 años, en Bad Nauheim, Alemania.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Augustenburg
Princesas de Prusia por matrimonio
Princesas de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg
Damas de la Orden de Luisa
Nacidos en Kiel
Fallecidos en Bad Nauheim
Princesas de Alemania del siglo XIX
Princesas de Alemania del siglo XX